Hair (canção de Lady Gaga)
 Hair (canção de Little Mix)
 Hair (filme)
 Hair (musical)
 Hair (oficial de Papas)
 Hair (reality show)

Ver também 
 
 "Whip My Hair", canção de Willow Smith

Desambiguação